« Fille (de) » en gallois ;

Patronyme 
  (1936- ), diplomate américain.
 Heino Ferch (1963- ), acteur allemand.

Toponyme 

 Ferch (Schwielowsee), localité en Allemagne.
 Ksar El Ferch, ksar en Tunisie.
 , page d'homonymie.

Patronyme germanique